Aukkokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aukkokari, Virmo, Egentliga Finland, 
 Aukkokari, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar